Knox City, une ville du comté de Knox , au Texas, aux États-Unis.
 Knox City, une ville du comté de Knox dans le Missouri, aux États-Unis.
 Knox City est l'autre nom de la ville de Knox, appelée en , en Australie.